Дру-Сент-Мари́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мери-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10132.

Коммуна расположена приблизительно в 125 км к востоку от Парижа, в 65 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 25 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 237 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 142 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 119 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 83,8 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 119 активных работали 112 человек (61 мужчина и 51 женщина), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 23 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XII века. Памятник истории с 1937 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об